Россия принимала участие в конкурсе песни Евровидение 2013 в Швеции, в городе Мальмё. В 2013 году Россия принимала участие в конкурсе песни Евровидение в семнадцатый раз. Представитель страны был выбран посредством закрытого отбора. Им стала победительница первого сезона телешоу «Голос» Дина Гарипова, которая на конкурсе Евровидение 2013 заняла пятое место.

Отбор участника 
Представитель России был выбран закрытым отбором, участника определил национальный вещатель Первый канал.
19 февраля 2013 года стало известно, что Россию на конкурсе представит Дина Гарипова с песней «What If», написанной шведскими продюсерами Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в соавторстве с бывшим бас-гитаристом группы «Автограф» Леонидом Гуткиным. Премьера песни состоялась в эфире программы «Время» 24 февраля.

Обвинения в плагиате 
После премьеры песни некоторые интернет-издания сообщили о возможном плагиате и заимствовании авторами фрагментов чужих произведений, в частности указывается на сходство с песней Сары Коннор «Skin On Skin». Также куплет российской конкурсной песни напоминает песню польской певицы Госи Анджеевич «Pozwol żyć», а припев — песню группы All Time Low «Painting Flowers», песню Брайана Кеннеди «All Over The World» и композицию группы  «Carried Away».

Выступление на конкурсе 
Дина Гарипова называлась в числе фаворитов конкурса в букмерских (William Hill, Ladbrokes и другие) прогнозах.

Она выступала 14 мая под шестым номером (из 16) в первом полуфинале и 18 мая под десятым номером (из 26) в финале.

В первом полуфинале певица заняла второе место, получив очки от всех стран и максимальное количество баллов (12) от Дании и уступив только будущей победительнице из этой же страны. В финале заняла пятое место со 174 очками, уступив только представителям Дании, Азербайджана, Украины и Норвегии.

На церемонии открытия Дина Гарипова ведущим по ошибке была названа Дианой.

Она выступала в длинном изящном платье розово-кораллового цвета с кружевами в окружении буднично одетых четырёх бэк-вокалистов — двух мужчин в светлых костюмах и двух девушек в белых платьях (в том числе профессионального педагога по вокалу из Швеции Софии Лилия и одного из авторов песни Габриэля Алареса).

В номере были использованы огромные шары, подсвеченные изнутри желтовато-розовым цветом и брошенные в зрительский зал бэк-вокалистами, а также подсвеченные меньшие голубые шары. После этого над зрителями поднялись подсвеченные фонари оснащения сцены, а зрители разошедшимися по тёмному залу волнами начали размахивать тысячами зажжённых фонариков.

Самая титулованная из участниц конкурса Бонни Тайлер на вопрос «кто ей понравился на Евровидении 2013» ответила: «Девочка из России. Больше никто».

В родном городе певицы, Зеленодольске, на центральной площали был специально установлен большой экран, по которому сотни зрителей во главе с мэром смотрели прямые трансляции её и других выступлений конкурса до его окончания.

Результаты 

Ноль баллов — нет.

Ноль баллов — , , , , , , , , , , .

Голоса от России

Примечания

Ссылки 
 Текст и перевод песни What If 
 Профиль Дины Гариповой на официальном сайте Евровидение
 
 Информация о певице и песне

Страны на «Евровидении-2013»
2013 год в музыке России